La saison 2009-2010 est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf franchises disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder.

Changements d'affiliation 
 Les Chops de l'Iowa sont suspendus pour la saison par la LAH en raison de violation de certains règlements de la ligue.
 Les Phantoms de Philadelphie sont relocalisés à Glens Falls, dans l'État de New York et deviennent les Phantoms de l'Adirondack.
 Les Flames de Quad City déménagent à Abbotsford en Colombie-Britannique et deviennent le Heat d'Abbotsford.
 Les Stars du Texas sont créés et affiliés Stars de Dallas.

Réorganisation des divisions 
À la suite de ces changements de franchise, la LAH réorganise ses divisions :
 Les Sound Tigers de Bridgeport passent de la division Est à la division Atlantique ;
 Les Phantoms de l'Adirondack remplacent les Phantoms de Philadelphie dans la division Est ;
 Le Crunch de Syracuse change d'association en passant de la division Nord à la division Est ;
 Le Heat d'Abbotsford intègre la division Nord ;
 Les Stars du Texas sont admis dans la division Ouest.

Saison régulière

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Meilleurs gardiens

Match des étoiles 

Le  Match des étoiles de la LAH est disputé le  au domicile des Pirates de Portland. La rencontre oppose l'équipe du Canada à celle de Planète USA et est remporté en tir de barrage par le Canada au compte de 10 à 9.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutent le .

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
LAH